Мо́син — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Мосин, Анатолий Герасимович (1924—1979) — советский художник-график.
 Мосин, Вадим Сергеевич (род. 1954) — российский археолог.
 
 Мосин, Геннадий Сидорович (1930—1982) — советский художник.
 Мосин, Иван Яковлевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Мосин, Игорь Евгеньевич (род. 1964) — российский журналист, теле- и радиоведущий, музыкант, актёр, режиссёр, продюсер.
 Мосин, Лев Александрович (род. 1992) — российский легкоатлет.
 Мосин, Максим Николаевич (род. 1982) — советский футболист, игрок в пляжный футбол, тренер.
 Мосин, Нестер Григорьевич (1911—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Мосин, Пётр Павлович (1911—1987) — Герой Советского Союза.

См. также 
 
 Мосиевич